Адами (рід)

Населені пункти в Польщі:

 Адами - присілок, Лімановський повіт, Малопольське воєводство
 Адами - частина села, Суський повіт, Малопольське воєводство